Akademie výtvarných umění může být:
 Akademie výtvarných umění v Drážďanech
 Akademie výtvarných umění v Krakově
 Akademie výtvarných umění v Mnichově
 Akademie výtvarných umění v Praze
 Akademie výtvarných umění v Seville
 Akademie výtvarných umění ve Vídni